Robert Englund kan syfta på:

Robert Englund, amerikansk skådespelare
Robert Englund (romanfigur), huvudperson i Claes Holmströms roman Startpistolen